Габартов (), бывш. Габерсбирк () — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края. Население — 5 370 человек (2009).

История 
Первое упоминание о Габартове относится к 1339 году. Во время правления Иоанна Люксембургского стал его ленным владением, а в последующем многократно переходил из рук в руки.

В конце XIX веке в результате развития угольной добычи в городе его население увеличилось до полутора тысяч человек.

После Мюнхенского сговора Габартов как часть Судетской области отошёл к Германии. После Второй мировой войны вернулся в состав Чехословакии.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Карловарского края